Карпо ( «изобилующая плодами») — богиня времён года в греческой мифологии. Одна из Ор в Афинах. Дочь Зевса и Фемиды. Считалась спутницей Афродиты. 

В искусстве изображалась в виде молодой прекрасной девушки (иногда вместе с Фалло), украшенной различными плодами соответствующего времени года.

30 марта 2005 года имя богини получил естественный спутник Юпитера.

Примечания 

Древнегреческие богини
Боги календарных сезонов